Лос Росариос има више значења:

 Лос Росариос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Росариос, Ел Росарио (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику